Der Name Jakoba bezeichnet:

 Jakoba (Gattung), eine verbreitete, im Meer lebende Gattung von Einzellern
 die nigerianische Stadt Bauchi, als deutsche Schreibweise des früheren Namens Yakoba
 den Asteroiden (1893) Jakoba
 neben Jakobäa, Jacoba und Jacqueline eine der möglichen weiblichen Formen zum Namen Jakob

Jakoba ist der Familienname von:
 Jacky Jakoba (1961–2022), niederländischer Baseballspieler